Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa – międzynarodowy festiwal sztuki choreograficznej.

Festiwal został zainicjowany w 2002 przez Alexandra Azarkevitcha, odbywa w grudniu w Teatrze Wielkim w Łodzi, w 2009 roku była to jego IV edycja. Statuetkę "Bursztynowego Fauna" otrzymują najlepsi twórcy tanecznych aranżacji. Organizatorem Konkursu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa.

Zobacz też 
 Festiwale i przeglądy w Łodzi

Przypisy 

Festiwale i przeglądy w Łodzi
Festiwale teatralne w Polsce
Festiwale taneczne w Polsce
Teatr w Łodzi